Ferrer steht für:

 Ferrer (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Ferrer (Inquisitor), Dominikanermönch im 13. Jahrhundert
 Ferrer Point, Landspitze von Greenwich Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Ferrer Rocks, Klippen vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Ferrere
 Ferrère
 Ferrers